Live in New York City – album di John Lennon del 1986
 Live in New York City – album di Bruce Springsteen del 2001
 Live in New York City – album dei Blackfield del 2007
 Live in New York City – album di Paul Simon del 2012

Pagine correlate 
Live in New York